Marina Georgieva désigne :

 Marina Georgieva-Nikolova (née en 1980), patineuse de vitesse sur piste courte bulgare.
 Marina Georgieva (football) (née en 1997), footballeuse internationale autrichienne.